Jacques Tardi (1946- ), auteur de bande dessinée français ;
 Pierre Tardi (1897-1972), astronome et géodésien français.

Homonymie de patronyme